Примус — многозначное слово.

 Примус — устройство, предназначенное для нагревания чего-либо. Используется для приготовления пищи, кипячения воды и других хозяйственных/бытовых нужд.
 Примус — название шведской фирмы, занимающейся изготовлением примусов.
 Примус — советская рок-группа, записавшая совместно с Юрием Лозой альбом «Путешествие в рок-н-ролл» (1983 год).
 Примус — диалоговая операционная система (ОС) для ОС ЕС.
 Примус — председательствующий епископ Епископальной церкви в Шотландии.
 «Примус» на жаргоне людей, создающих рекламу, — удачный ход в рекламе, чаще печатной. «Примус коптит», значит «аудитория не постигла всей глубины замысла начинающего рекламиста».

Персоналии 
 Примус, Брент (род. 1985) — американский боец смешанного стиля.
 Примус, Роберт (род. 1990) — тринидадский футболист, защитник.
 Примус, Хубертус (род. 1955) — немецкий журналист, менеджер, юрист.

См. также 

 Primus — американская рок-группа.
 Primus — немецкий автопроизводитель, выпускавший автомобили с 1899 по 1903 год.
 Выражение «держать под примусом» кого-либо на жаргоне уголовников означало «угрожать физической расправой» кому-либо.